Stone Cold Sober, album dei Tankard del 1992
Stone Cold Sober, singolo di Paloma Faith del 2009